Associação Desportiva de Manteigas é um clube de futebol português sediado em Manteigas e fundado em 1977. Os seus jogos em casa são disputados no Estádio Municipal Engenheiro Barjona de Freitas.

Títulos 
 1ª Divisão da AF Guarda – 1
 2012–13

Manteigas
Clubes de futebol fundados em 1977
Fundações em Portugal em 1977
Manteigas (Guarda)